Kljajić ist der Familienname der folgenden Personen:
 Filip Kljajić (* 1990), serbischer Fußballtorhüter 
 Gabriele Heinen-Kljajić (* 1962), deutsche Politikerin